Garri kan syfta på:

 Garri (maniok) – mald maniok som används i afrikanska köket

Personer
 Garri Kasparov (1963–), en rysk stormästare i schack